Alice de Warenne, hraběnka z Arundelu (15. června 1287 – 23. května 1338) byla anglická šlechtična a dědička hrabství Surrey. V roce 1305 se provdala za Edmunda FitzAlana, 9. hraběte z Arundelu.

Rodina 
Alice se narodila 15. června 1287 ve Warenne v hrabství Sussex jako jediná dcera Viléma z Warenne a Jany z Vere, dcery Roberta z Vere, 5. hraběte z Oxfordu. Narodila se šest měsíců po otcově smrti při turnaji konaném 15. prosince 1286. Po smrti dědečka Jana de Warenne, 6. hraběte ze Surrey, se stal v roce 1304 její jediný bratr Jan 7. hrabětem ze Surrey. Jan se odcizil od své bezdětné manželky, s níž se nikdy neusmířil, a dědičkou statků a titulu v Surrey se stala Alice.

Manželství s hrabětem z Arendulu 
V roce 1305 se Alice provdala za Edmunda FitzAlana, 9. hraběte z Arundelu, syna Richarda FitzAlana, 8. hraběte z Arundelu a Alice ze Saluzza. Zpočátku si ji z nezaznamenaných důvodů vzít odmítal, v roce 1305 však změnil názor a sňatek se uskutečnil. Měli spolu devět známých potomků a jejich hlavním sídlem byl hrad Arundel v Sussexu. Hrabě zdědil svůj titul po otcově smrti 9. března 1302. V roce 1306 byl v parlamentu jmenován Lordem Arundelem a později jedním z lordů vysvěcenců (Lords Ordainers). Také se zúčastnil skotských válek.

Hrabě z Arundelu a jeho švagr Jan z Warenne byli jedinými šlechtici, kteří zůstali věrní králi Eduardovi II. i po návratu královny Izabely a jejího milence Rogera Mortimera, 1. hraběte z Marchu do Anglie v roce 1326. Spojil se s královým oblíbencem Hugem Despenserem a souhlasil se sňatkem svého syna s Despenserovou vnučkou. Arundel již dříve získal mnoho ztracených majetků zrádce Mortimera a v roce 1322 byl jmenován soudcem Walesu a v roce 1325 správcem hraničního kraje Welsh Marches. Stal se také konstáblem hradu Montgomery.

Hrabě z Arundelu byl ve Shropshire zajat královninými stoupenci a 17. listopadu 1326 byl v Herefordu na královnin příkaz sťat a z Alice se stala vdova. Manželovy statky po jeho popravě propadly koruně, ale později je znovu získal nejstarší syn Richard.

Alice zemřela asi 23. května 1338. Její bratr Jan zemřel v roce 1347 bez legitimních potomků a tak titul v Surrey nakonec připadl Alicinu synovi Richardovi.

Potomci 
 Richard FitzAlan, 10. hrabě z Arundelu, znám jako Kuželovitá čepice (Copped Hat) (1306, hrad Arundel, Sussex – 24. ledna 1376), také hrabě ze Surrey. Poprvé se oženil s Isabelou Despenserovou, kterou později zapudil. Manželství zrušil papež Klement VI. Měli spolu syna Edmunda, který se anulací sňatku stal bastardem. Podruhé se oženil s papežským povolením 5. února 1345 s Eleonorou z Lancasteru, dcerou hraběte Jindřicha z Lancasteru a Maud Chaworthové. Eleonora byla vdovou po Lordu Janovi z Beaumontu. Richard s ní měl tři syny a čtyři dcery.
 Eduard FitzAlan (1308 – 1398)
 Alice FitzAlan (narozena 1310), manželka Jana de Bohun, 5. hraběte z Herefordu.
 Jana FitzAlan (narozena 1312), manželka Warina Gerarda, barona L'Isle.
 Aline FitzAlan (1314 – 1386), manželka Rogera le Strange, 5. barona Strange z Knockynu
 Jan FitzAlan (zemřel 1379), 1. baron Arundel, 1. baron Maltravers, maršál Anglie, který se utopil 1379.
 Kateřina FitzAlan (zemřela 1376), manželka Andrewa Peverella, poté Henryho Husseyho z Cockfieldu.
 Alžběta FitzAlan (1320 – 1389), manželka Williama Latimera, 4. barona Latimera.
 Eleonora FitzAlan

Vývod z předků

Reference 

Narození 15. června
Narození v roce 1287
Úmrtí 23. května
Úmrtí v roce 1338
Hraběnky z Arundelu
Dynastie z Warenne
Ženy